

Biografia 
Nata in Spagna, si trasferì poi a Miami dove crebbe.

Ha iniziato la sua carriera da attrice nel 2005 recitando nel film Natale a Miami; nel 2010 ha recitato invece nel cortometraggio Balloon.

È attiva a teatro presso le Laughing Gas Improvisational Theatre Company e They Improv, compagnie teatrali americane.

Filmografia 
 Natale a Miami, regia di Neri Parenti (2005)
 Balloon, regia di Rob Goodman e Jon Gress - cortometraggio (2010)

Collegamenti esterni 
 

Attori teatrali spagnoli
Attori teatrali statunitensi